Ez a szócikk tartalmazza a 2010-es Roland Garros női páros mérkőzéseit.

A címvédő Anabel Medina Garrigues és Virginia Ruano Pascual párosa volt, de ebben az évben nem együtt indultak a tornán. Ruano Pascual partnere Meghann Shaughnessy  volt, és az első körben vereséget szenvedtek a Cara Black−Jelena Vesznyina párostól. Medina Garrigues Liezel Huber partnereként indult a tornán, és az elődöntőig jutottak, ahol a későbbi tornagyőztes Serena Williams és Venus Williams ütötte el őket a továbbjutástól.

A döntőben Serena Williams és Venus Williams 6–2, 6–3-ra győzött Květa Peschke és Katarina Srebotnik párosa ellen, ezzel ők lettek a hatodik és a hetedik női versenyző, akik női párosban karrier Grand Slamet értek el.

Kiemeltek

Főtábla

Rövidítések
 WC = szabadkártyás
 ALT = helyettes
 R = feladták

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Első kör
| RD2= Második kör
| RD3= Harmadik kör
| RD4= Negyeddöntő
| RD1-seed01=6
| RD1-team01= C Black J Vesznyina
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= V Ruano Pascual M Shaughnessy
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=3
| RD1-seed03=Alt
| RD1-team03= K Zakopalová R Zalameda
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Szávay Á Gy Szafina| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=
| RD1-team05= Gallovits E M Oudin| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= An Rodionova Ar Rodionova
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07=
| RD1-team07= S Borwell R Kops-Jones
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= K Peschke K Srebotnik| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=14
| RD1-team09= V Dusevina J Makarova| RD1-score09-1=65
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= T Pucsak İ Şenoğlu
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=63
| RD1-score10-3=4
| RD1-seed11=
| RD1-team11= A Bondarenko K Bondarenko
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= C Gullickson P Hercog
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= V King M Krajicek
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= IR Olaru O Szavcsuk
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= I Pavlovic L Thorpe
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= N Petrova S Stosur
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= C Black J Vesznyina
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Szávay Á Gy Szafina
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= Gallovits E M Oudin
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=12
| RD2-team04= K Peschke K Srebotnik
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=14
| RD2-team05= V Dusevina J Makarova
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= A Bondarenko K Bondarenko
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= V King M Krajicek
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= N Petrova S Stosur| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= C Black J Vesznyina
| RD3-score01-1=65
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=12
| RD3-team02= K Peschke K Srebotnik| RD3-score02-1=77
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=
| RD3-team03= A Bondarenko K Bondarenko| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= N Petrova S Stosur
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3=r
| RD4-seed01=12
| RD4-team01= K Peschke K Srebotnik
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=
| RD4-team02= A Bondarenko K Bondarenko
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=3
}}

 4. csoport 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Első kör
| RD2= Második kör
| RD3= Harmadik kör
| RD4= Negyeddöntő
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= A Klejbanova F Schiavone| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= S Beltrame Y Fedossova
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=
| RD1-team03= M Niculescu S Peér| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= S Lefèvre A Védy
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=
| RD1-team05= K Jans P Schnyder
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06=
| RD1-team06= R Kulikova A Sevastova
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07=
| RD1-team07= A Amanmuradova G Voszkobojeva
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=10
| RD1-team08= Csan J-zs Cseng Cs
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=15
| RD1-team09= V Havarcova A Kudrjavceva
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= S Cîrstea V Razzano
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=
| RD1-team11= K Dzehalevics R Voráčová
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= M Kondratyeva V Uhlířová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=Alt
| RD1-team13= D Jurak P Martić
| RD1-score13-1=66
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=77
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= C Feuerstein S Foretz
| RD1-score14-1=78
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=64
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= M Johansson C Pin
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=
| RD2-seed01=8
| RD2-team01= A Klejbanova F Schiavone
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= M Niculescu S Peér
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=77
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= R Kulikova A Sevastova
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=10
| RD2-team04= Csan J-zs Cseng Cs
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=15
| RD2-team05= V Havarcova A Kudrjavceva
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= M Kondratyeva V Uhlířová
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=Alt
| RD2-team07= D Jurak P Martić
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=
| RD3-seed01=
| RD3-team01= M Niculescu S Peér
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=10
| RD3-team02= Csan J-zs Cseng Cs
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=15
| RD3-team03= V Havarcova A Kudrjavceva
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=
| RD4-team01= M Niculescu S Peér
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Források 
Sorsolási tábla

N2